Ateliér může být:

 dílna pro různé umělecké obory
 výtvarný ateliér
 architektonický ateliér
 fotografický ateliér
 filmový ateliér
 název organizační složky umělecké vysoké školy, obdoba katedry, ústavu ap.
 Ateliér nových médií – na pražské AVU
 Ateliér (časopis) – český časopis o výtvarném umění
 součást názvu některých uměleckých souborů či firem
 Divadélko Ateliér
 Ateliér Ypsilon

Externí odkazy